Аноксия (в физиологии) — отсутствие кислорода в организме или в отдельных органах, тканях, крови 
 Аноксия (в экологии) — явление отсутствия кислорода в какой-либо экосистеме. 
 Anoxia (в биологии) — Волосистые хрущи, род жуков семейства пластинчатоусых.